Karo steht für:

 ein gleichseitiges Parallelogramm, siehe Raute
 Karo (Farbe), eine der vier Farben im französischen Kartenspielblatt ()
 Karo (Mengenlehre), kombinatorisches Prinzip
 Karo (Sängerin) (* 1980), deutsche Singer-Songwriterin
 Kara (Volk) in Äthiopien, Karo als Fremdbezeichnung
 Karo (Sprache in Äthiopien), Sprache der Kara in Äthiopien
 Karo (Sprache in Brasilien), Sprache der Ethnie Arara de rondônia
 Karo (Volk in Brasilien), Ethnie in Brasilien (auch bekannt unter dem Namen Arara de rondônia)
 Karo Batak, Untergruppe der Batak in Indonesien
 Karo (Regierungsbezirk), ein indonesischer Regierungsbezirk in Nordsumatra
 KARO (Verein), gemeinnütziger Verein in Deutschland
 Karo (Zigarettenmarke), deutsche Zigarettenmarke
 Karo Hills, Hügelgruppe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 umgangssprachlich bestimmte Textilmuster wie beispielsweise Bauernkaro, Hahnentrittmuster oder Schottenkaro

Karō steht für:
 Karō, Verwalter eines Han in der japanischen Geschichte
 Karō, in Japan das Phänomen der Überarbeitung bis zum Tod, siehe Karōshi

Karo ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Karo (1872–1963), deutscher Archäologe
 Helen Karo (* 1974), schwedische Fußballschiedsrichterassistentin
 Josef Karo (1488–1575), Rabbiner und Kabbalist
 Silvo Karo (* 1960), slowenischer Bergsteiger
 Stéphane Karo (1960–2016), belgischer Musikproduzent und Filmkomponist

Karo steht als Koseform für:
 Caroline (Vorname)
 Carol (Karol)
 Karla

Siehe auch:
 Edition Karo
 Caro
 Carreau
 Karow